Кантън може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Кантън (Охайо)
 Кантън (Мичиган)
 Кантън (Мисисипи)
 Кантън (Илинойс)
 Кантън (Южна Дакота)